Bollendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Bollendorf, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Bollendorf, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Bykowo (Korsze) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Bolendorf
 Bollensdorf
 Bolldorf